River Bourne ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 River Bourne (Addlestone), Zufluss der Themse in Addlestone, Surrey
 River Bourne (Chertsey), Zufluss der Themse in Chertsey, Surrey
 River Avon (Ärmelkanal), Zufluss des Avon
 River Bourne (River Medway), Zufluss des River Medway, Kent
 River Bourne (River Pang), Zufluss des River Pang, Berkshire